Der Kreis Gönc (ungarisch Gönci járás) ist ein Kreis im nordöstlichen ungarischen Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén. Er grenzt im Norden mit 4 seiner 30 Gemeinden an das Nachbarland Slowakei. Er entstand aus seinem Vorgänger, dem Kleingebiet Abaúj-Hegyköz (ungarisch Abaúj-Hegyközi kistérség) das alle 24 Gemeinden an den Nachfolgerkreis abgab. Verstärkt wurde der Kreis noch durch 8 Gemeinden aus den Kleingebieten Encs im Westen sowie Szerencs und Szikszó im Süden. Verwaltungssitz ist die im nördlicheren Teil des Kreises gelegene Stadt Gönc. Die Bevölkerungsdichte war die niedrigste im Komitat.
Nach den Kommunalwahlen (2013 ??) wurden die Gemeinden Golop und Tállya wieder zurückgegliedert in ihre Herkunftsregion (Kreis Szerencs).

Gemeindeübersicht 

* Grenzgemeinde zur Slowakei

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Gonc
Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén